Ашот Егиазарян: Егиазарян, Ашот Геворкович (род. 1965) — российский предприниматель, депутат Государственной думы РФ от ЛДПР (1999—2011), с 2011 года в международном розыске.
 Егиазарян, Ашот Еремович (1943—2016) — армянский дипломат.